Inhoud (volume)
 Inhoudsopgave
 Content (media)